Hinterstein ist der Name folgender Orte:

 Hinterstein, Ortsteil der Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hinterstein (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft der Gemeinde Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich